Кидалы:
 Кидалы (фильм, 1990) — криминальный фильм Стивена Фрирза
 Кидалы (фильм, 2006) — российская комедия

См. также 
 Кидалы в игре
 Кидалы в бегах